Nhã Nam (thị trấn in Bắc Giang), een thị trấn in het district Tân Yên, provincie Bắc Giang, Vietnam.
 Nhã Nam (xã in Bắc Giang), een xã in het district Tân Yên, provincie Bắc Giang, Vietnam.